Giles County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Giles County, Tennessee
 Giles County, Virginia